

События 
 Согласно Анналам четырёх магистров королём Ирландии становится Очу Аптах.
 Альтернативный год основания Рима.
 19 марта — частное солнечное затмение (ось лунной тени прошла в 760 км от Земли). Наблюдалось в Юго-Восточной Азии.
 12 сентября — частное солнечное затмение (ось лунной тени прошла в 391 км от Земли). Наблюдалось в районе тихоокеанского побережья Южной Америки и на Антарктическом полуострове.

См. также

Примечания